Алекса́ндр Алекса́ндрович До́льский (род. 7 июня 1938, Свердловск) — русский советский и российский поэт, гитарист-виртуоз, автор-исполнитель, актёр. Заслуженный артист РСФСР (1989), член Союза драматургов. Лауреат Государственной премии имени Булата Окуджавы (2002).

Биография 
Родился в театральной, артистической семье. Отец Александр Викторович Дольский (14 марта 1913 — 12 ноября 2000) был певцом (драматический тенор); в 1936—1946 гг. — солистом Свердловского, 1946—1950 — Львовского, 1950—1955 — Куйбышевского, 1955—1957 — Белорусского, 1957—1958 — Харьковского театров оперы и балета. Мать, Елизавета Александровна (1912 г. рожд.), — балерина, выпускница Ленинградского академического хореографического училища имени А. Я. Вагановой, по окончании которого уехала работать в Свердловский театр оперы и балета. Отец оставил семью, когда сын был ещё маленьким, так что мать растила Александра-младшего одна.

После школы работал слесарем-инструментальщиком на заводе «Уралэлектроаппарат» (1956—1957). Окончил строительный факультет Уральского политехнического института в 1963 году, аспирантуру на инженерно-экономическом факультете и музыкальное училище по классу гитары (1963). В 1950-е годы стал лауреатом первого послевоенного конкурса артистов эстрады как гитарист (2-е место). В 1968 году принял участие в Первом Всесоюзном фестивале авторской песни в новосибирском Академгородке. его выступление вошло в документальный фильм "Запрещенные песенки" (1990, режиссер В. Новиков, оператор В. Лапин). 

В 1975 году переехал в Ленинград. Работал в НИИ градостроительства, с осени 1979 года был актёром Ленинградского театра миниатюр, через год стал солистом эстрады. Победитель 6-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Песни начал писать ещё учась в школе (с 1949 года) на свои стихи. Написал песни к фильмам «Старший сын» (1975) и «Трактир на Пятницкой» (1978). Снялся в художественных фильмах киностудии «Ленфильм», таких как: «Когда святые маршируют» (1990) и «Новая Шахерезада» (1990), а также в фильме «Игра с неизвестным». Автор песен на стихи французских, английских, американских и русских поэтов. Увлечение — живопись.

Живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Дискография 
К настоящему времени дискография Александра Дольского включает виниловые пластинки формата LP, выпущенные фирмой «Мелодия»:

 1979 — 
 1981 — «Песни (Государство синих глаз)»
 1983 — «Ленинградские акварели»
 1985 — «Тёплые звёзды»
 1987 — «Прощай, XX век»
 1988 — «Пейзаж в раме»
 1988 — «Оглянись не во гневе»
 1992 — «Музыка над моей головой»

А также компакт-диски:

 1995 — «Возвращение в Петербург»
 1995 — «Звезда на ладони»
 1996 — «Ангел-хранитель»
 1996 — «Недострелянная птица»
 1997 — «Туманы и дожди»
 1997 — «Русский вопрос»
 1997 — «Трава и ветер»
 1999 — «На круги своя»
 1999 — «Тайная вечеря»
 1999 — , 2 CD
 1999 — ,
 2000 — «Осенний полёт»
 2000 — «Российские барды: А. Дольский»

В 1999 году издательство «Moroz Records» выпустило серию из 10 компакт-дисков со старыми и новыми песнями:

 «Старинные часы»
 «Государство синих глаз»
 «Ленинградские акварели»
 «Тёплые звёзды»
 «Прощай, XX век»
 «Оглянись не во гневе»
 «Пейзаж в раме»
 «Музыка над моей головой»
 «На круги своя»
 «Тайная вечеря»

Фильмография

Литература 
 «Пока живёшь». Библиотечка журнала «Огонёк», 1988
 «Каменные песни». Художественная литература. Ленинградское отделение, 1990
 «Синий автопортрет». 1991
 «Четыре ангела». Харьков, 1991
 «Благословение». 1993
 «Я пришёл дать вам выпить, или Как я был Александром IV». 1994
 «Песни Одиссея». Санкт-Петербург, 1998
 «Свет небес». 1998
 «Летейское вино». 1999
 «Сонеты». Санкт-Петербург, 1999
 «Александр Дольский. Сочинения. Стихотворения». Локид-Пресс, серия «Голоса. Век XX», 2001. — ISBN 5-320-00420-6
 «Беседы с Иисусом». Агентство «РДК — принт», 2001
 «Сонеты». Санкт-Петербург, 2002
 «Венки сонетов». Санкт-Петербург, 2003
 Роман в стихах «Анна» (2005)

Награды, звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1989)
 Лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы (2002)

Хобби 
 С 2007 года — член любительского литобъединения «Российский межрегиональный союз писателей» (РМСП).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Александра Дольского 
 
 Биография музыканта и поэта А. Дольского
 Сайт творчества А. Дольского 
 Статья об А. Дольском в ЖЖ, к 69-летию 
 Статья «История и современность в стихах-песнях Александра Дольского о России» 
 Статья об А. Дольском, 1989 г. 
 

Авторы-исполнители СССР
Авторы-исполнители России
Поэты СССР
Поэты России XX века
Поэты России XXI века
Композиторы СССР
Композиторы России
Заслуженные артисты РСФСР
Лауреаты премии имени Булата Окуджавы
Лауреаты премии «Петрополь»
Выпускники Уральского технического университета
Выпускники Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Гитаристы СССР
Гитаристы России